Blatnica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Blatnica, un village situé dans la municipalité de Čitluk, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Blatnica, un village situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie ;
 Blatnica, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en 
 Blatnica, un village situé dans la municipalité de Štefanje ;
en 
 Blatnica, un village situé dans le district de Martin.